Матрикс може да се односи на:
 Матрикс (серијал), серијал филмова
 Матрикс
 Матрикс 2
 Матрикс 3
 Матрикс (ТВ серија)
 Ванћелијски матрикс